Balanceakt steht für:

 Balanceakt (Berlin), Skulptur des deutschen Bildhauers Stephan Balkenhol im Berliner Ortsteil Kreuzberg
 Balanceakt (2019), österreichisch-deutscher Spielfilm von Vivian Naefe

Siehe auch: